Bert Berns (1929-1967), compositeur, arrangeur et producteur de rhythm and blues et de musique soul américain
 Gerald Berns est un acteur américain né à Brookline au Massachusetts. 
 Sam Berns (1996-2014), adolescent américain atteint de progeria
 Walter Berns (1919-2015), professeur et chercheur américain.